Ілінг (боро) — боро на заході Лондона. 
   — станція Лондонського метро, ліній Дистрикт та Пікаділлі
  — провідна пересадна станція у лондонському боро Ілінг.
  — станція Great Western Main Line у лондонському боро Ілінг.
  — станція лінії Пікаділлі Лондонського метро